Vigo může být:

Vigo – španělské přístavní město

příjmení osob
Jean Vigo – francouzský režisér a scenárista

jiný význam
Bitva v zátoce Vigo
Čaroděj Vigo – fiktivní postava ze seriálu Arabela a Arabela se vrací